Gianluca Rizzo (Krefeld, 1996. november 6. –) német–olasz labdarúgó, aki jelenleg a Borussia Dortmund  játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
''2017. január 6. szerint.'

Jegyzetek

Hivatkozások 
Gianluca Rizzo Transfermarkt
Gianluca Rizzo UEFA

Német labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
1996-ban született személyek
Élő személyek